Il doppio del torneo di tennis Louisville Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Charlie Pasarell e Erik Van Dillen che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Hans-Jürgen Pohmann 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Dick Crealy /  Onny Parun (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Patricio Cornejo Seckel /  Jaime Fillol (secondo turno)

 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (finale)
 Manuel Orantes /  Guillermo Vilas (semifinali)
 Charlie Pasarell /  Erik Van Dillen (Campioni)
 Iván Molina /  Jairo Velasco, Sr. (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1974